Абу́-ль-Абба́с А́хмад ибн Та́лха аль-Мутади́д би-лла́х (857—902) — багдадский халиф из династии Аббасидов.

Биография 
Аль-Мутадид был сыном визиря и регента Аль-Муваффака и племянником халифа Аль-Мутамида. Его матерью была невольница Саваб. Его отец, страдая от прогрессирующего элефантиаза, в 889 году отошёл от дел, доверив управление государством сыну. Когда в 891 году Аль-Муваффак скончался, то Аль-Мутадид официально унаследовал его должность, а когда в следующем году умер и халиф — стал новым халифом.

Аль-Мутадид был храбрым и энергичным правителем. Он подавил хариджитов в Месопотамии и вернул Египет под власть халифата, реорганизовал администрацию и реформировал финансы.

Успешно воевал с тюрками, продолжал войны с Византией и Тулунидами 

Заключил мир с Тулунидами, женившись на дочери их халифа.

Расправился с другими эмирами, среди которых были Дулафиды, Шаффариды и Халиды и он увеличил влияние Хамданидов и Саманидов. Успешно воевал с карматами.Карматы дошли до Дамаска, но были разгромлены Тулунидами. Дамаск они пытались взять несколько раз. Карматы контролировали Сирию и зверствовали в Хаме, Баальбеке , Маарре, и Саламии, под их контролем был Хомс, но под Алеппо они потерпели поражение и карматские вожди были схвачены и казнены. Позднее они покинули Сирию и перебрались в Йемен и Магриб.

Умер в 902 году , возможно он был отравлен.

Ссылки 

Аббасидские халифы IX века
Аббасидские халифы X века
Монархи Африки X века
Аббасидские принцы